Hamrol ist der Name von

 Adam Piotr Hamrol (* 1952), polnischer Ingenieur, Rektor der Politechniki Poznańskiej
 Matthias Hamrol (* 1993), deutscher Fußballtorhüter